Korman steht für:
 Korman (Ukraine), Dorf in der Ukraine

Personen:
 Cloé Korman (* 1983), französische Schriftstellerin
 Harvey Korman (1927–2008), US-amerikanischer Schauspieler und Komiker
 James Andrew Korman (1870–1946/1947), US-amerikanischer Komponist
 Maxime Carlot Korman (* 1941), Politiker und ehemaliger Premierminister von Vanuatu

Siehe auch:
 Corman (Begriffsklärung)
 Cormann (Begriffsklärung)
 Kormann (Begriffsklärung)
 Kornmann (Begriffsklärung)